Чијапиља има више значења:

 Општина Чијапиља (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чијапиља (Чијапиља, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику